Goivinho-da-praia é o nome comum dado a diversas espécies vegetais

Goivinho-da-praia também é o nome dado há uma rua pertencente ao bairro Vila Progresso que se localiza na Zona leste de São Paulo

 Malcolmia littorea
 Malcolmia triloba